Okręty US Navy o nazwie USS  "Trigger", pochodzącej od rogatnicowatych:
Pierwszy "Trigger" (SS-237) był okrętem podwodnym typu Gato, który służył w latach 1942 - 45. 
Drugi "Trigger" (SS-564) był okrętem podwodnym typu Tang, który służył w latach 1952 - 73, a następnie został sprzedany Włochom.

Trigger